Carlo Pascucci – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Filippo Pascucci – allenatore di calcio italiano
Luigi Arbib Pascucci – militare italiano
Paride Pascucci – pittore italiano
Pietro Pascucci – ex cestista italiano
Renato Pascucci – prefetto e politico italiano
Stefano Pascucci – allenatore di pallavolo ed ex pallavolista italiano